ИГИ — аббревиатура, может означать:

Организации 
 ИГИ — 
 ИГИ — Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

Страны 
 ИГИ — Исламское государство Ирак — суннитская исламистская группировка, целью которой было создание исламского государства в суннитских регионах Ирака с преимущественно арабским населением.

См. также 
 ИГИ — инженерно-геодезические изыскания.